Еле́на Дми́триевна Меле́шко — советский и российский философ и литературовед-толстововед, специалист по этике. Доктор философских наук, профессор. Руководитель (совместно с В. Н. Назаровым) научной школы «История религиозно-этических учений в России».

Член Экспертной группы по совершенствованию законодательства в сфере свободы совести и религиозных объединений Экспертного совета Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Биография 

В 1965 году с отличием окончила факультет русского языка и литературы Тбилисского государственного педагогического университета имени А. С. Пушкина по специальности «Учитель русского языка и литературы».

В 1975—1980 годах училась в аспирантуре на кафедре марксистско-ленинской этики философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

В 1980 году защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата философских наук.

С 1990 года — сотрудник Института повышения квалификации в научно-экспериментальной лаборатории «Школа Л. Н. Толстого».

В 1999 году в Институте философии РАН защитила диссертацию на соискание учёной степени доктора философских наук по теме «Философия непротивления Л. Н. Толстого». Специальность — 09.00.05 Этика.

Профессор и заведующая кафедрой философии, культурологии, прикладной этики, религиоведения и теологии имени А. С. Хомякова Тульского государственного педагогического университета имени Л. Н. Толстого.

В 2010 году принимала участие в конкурсе философских сочинений в Институте философии РАН на тему «Возможна ли нравственность, независимая от религии», где её работа (№ 193) под названием «Где любовь, там и Бог» была признана одной из лучшей, вышла во второй тур и была опубликована в соответствующем сборнике.

Автор и соавтор 91 научной работы, из которых 10 учебников и учебных пособий, 5 монографий.

Под научным руководством защищено 15 кандидатских и 1 докторская диссертация.

Главный редактор электронного научного журнала «Гуманитарные ведомости ТГПУ имени Л. Н. Толстого».

Член редакционной коллегии ежегодно публикуемого сборника посвященного результатам работы научно-практической конференции «Молодежь и наука — третье тысячелетие» (проводящейся в «ТГПУ имени Л. Н. Толстого»).

Член редакционной коллегии ежегодно публикуемого сборника посвященного результатам работы учебно-методической конференции «Научно-методическое обеспечение реализации ФГОС ВПО: российский и европейский опыт проектирования образовательных программ в рамках компетентностного подхода» (проводящейся в «ТГПУ имени Л. Н. Толстого»).

Член редакционной коллегии ежегодно публикуемого сборника посвященного результатам работы научной конференции «Университет XXI века: научное измерение» (посвященной результатам работы профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и соискателей «ТГПУ имени Л. Н. Толстого»).

Член редакционной коллегии сборников посвященных Творческому наследию Л. Н. Толстого в контексте развития современной цивилизации: (в рамках проводимых международных конференций, Толстовских чтений проводящихся в «ТГПУ имени Л. Н. Толстого»).

В 2002—2012 годах — учёный секретарь объединённого Диссертационного совета ДМ 212. 270.02 по защите кандидатских и докторских диссертаций ТГПУ имени Л. Н. Толстого, где было защищено свыше 100 диссертационных работ.

Награды 

 нагрудный знак «Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации» (2001)
 почётное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» (30 июня 2007 года)

Научные труды

Диссертации 

 Мелешко Е. Д. Философия непротивления Л. Н. Толстого : Дис. … д-ра филос. наук : 09.00.05. — М.: ИФ РАН, 1999. — 378 с.

Монографии 
 Мелешко Е. Д. Разум сердца: мир нравственный в высказываниях и афоризмах, 1989;
 Мелешко Е. Д. Этика: словарь афоризмов и изречений, 1991;
 Мелешко Е. Д. Философия непротивления Л. Н. Толстого: систематическое учение и духовный опыт", 1999;
 Мелешко Е. Д. Школа Л. Н. Толстого как учебное заведение нового типа: Концепция. Вып. 1., 1991.
 Мелешко Е. Д. В системе воспитания духовных ценностей в экспериментальной школе им. Л. Н. Толстого, 1992.
 Мелешко Е. Д. Философия ненасилия Л. Н. Толстого: Учебно-методическое пособие к спецкурсу. 1993.
 Мелешко Е. Д. Права человека в системе духовных ценностей школы Л. Н. Толстого, 1994.
 Назаров В. Н., Мелешко Е. Д. Этика : словарь афоризмов и изречений. — М. : Аспект Пресс, 1995. — 335 с. — (Программа «Обновление гуманитарного образования в России») ISBN 5-86318-111-7
 Мелешко Е. Д. Идея синтеза морали и права в теории федерализма А. С. Ященко, 2003;
 Мелешко Е. Д., Гусова С. А. Моральная философия Л. Н. Толстого, 2004;
 Мелешко Е. Д. Христианская этика Л. Н. Толстого, 2006.

Статьи 

 Назаров В. Н., Мелешко Е. Д. Этическое образование в России: проект «интегральной» этики // Вестник Российского гуманитарного научного фонда. — 2005. — № 3 (40). — С. 98 — 107.
 Назаров В. Н., Мелешко Е. Д. Инновационные проекты этического образования в российской высшей школе // Образование в созданию современной действительности. Возможности и ограничения / под ред. Эвы Ягелло, Малгожаты Висьневской. — Том 1. — Седльце, 2013. — С. 188—192. (международный сборник, г. Седльце, Польша).
 Мелешко Е. Д. Понятие зла в религиозной философии Л. Н. Толстого // Научные ведомости БелГУ. — Серия «Философия. Социология. Право». — Белгород: Изд-во БелГУ, 2013. — № 9 (152). — Вып. 24. — С. 357—363 (из перечня ВАК).
 Мелешко Е. Д. Принцип неделания Л. Н. Толстого в контексте программы нравственного самосовершенствования личности // Толстовский сборник-2012. Творческое наследие Л. Н. Толстого в контексте развития современной цивилизации: Материалы XXXIII междунар. Торлстовских чтений. — Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л. Н. Толстого, 2012. — C. 28-42.

Примечания 

Выпускники вузов Тбилиси
Выпускники философского факультета МГУ
Преподаватели Тульского педагогического университета
Философы России
Литературоведы России